Lemberg (Moselle), une commune française de Moselle
 Lemberg (Palatinat), une commune allemande de l'arrondissement de Palatinat-Sud-Ouest
 Lemberg (Jura souabe), montagne dans le Jura souabe.
 le nom allemand de la ville de Lviv (Lvov) en Ukraine